Heroica Veracruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Veracruz (ort i Mexiko, Veracruz, Veracruz), 
 Veracruz (kommun i Mexiko, Veracruz, lat 19,18, long -96,23), 

Robotskapade Mexikoförgreningar